

Notes et références 
 Géoportail (dont ses anciennes cartes et photographies aériennes) et/ou , pour divers points de détails.

Paris-Est - Mulhouse